Chuniza (auch Kuniza und Cuniza) ist ein weiblicher Vorname, eine Variation von Kunigunde. Bekannte Namensträgerinnen waren:

 Chuniza von Altdorf (um 1020 – 1054), Stammmutter der Welfen-d’Este
 Kuniza von Bayern († 6. März 1120), Tochter des Herzogs Welf IV. von Bayern
 Chuniza (Gisonen), schenkte 1072 mit ihrem Sohn Tiemo dem Kölner Erzbischof Anno II. das Gelände zum Bau des Klosters Grafschaft
 Cuniza (Reginbodonen), 1132 Gründerin des Klosters Lausnitz, Tochter des Grafen Dietmar von Selbold-Gelnhausen aus dem Adelsgeschlecht der Reginbodonen.
 Chuniza von Giech († 1143), Tochter des Reginbodo von Giech, Ehefrau des Grafen Poppo von Andechs
 Chuniza I., im 9. Jahrhundert Äbtissin des Benediktinen-Frauenstifts Nonnberg
 Chuniza II., im 10. Jahrhundert Äbtissin des Benediktinen-Frauenstifts Nonnberg